Pasias () ist der Name von:
 Pasias (Naopoios), Naopoios in Delphi im 4. Jahrhundert v. Chr.
 Pasias (Maler), griechischer Maler im 3. Jahrhundert v. Chr.

Pasias steht außerdem für:
 Pasias (Gattung), eine Spinnengattung aus der Familie der Krabbenspinnen (Thomisidae)